Боделан — фамилия:
 Боделан, Владимир Русланович (род. 1975) — украинский общественный и политический деятель, депутат Одесского городского совета двух созывов.
 Боделан, Руслан Борисович (род. 1942) — украинский политик, народный депутат Украины 1-го и 2-го созывов.